Santa Lucia bezeichnet:
 Lucia von Syrakus, eine Heilige und Namensgeberin des folgenden

Santa Lucia, Santa Lúcia oder Santa Lucía, abgekürzt St. Lucia oder S. Lucía heißen folgende geographischen Objekte:
 St. Lucia, Inselstaat in der Karibik
 Departamento Santa Lucía in der Provinz San Juan, Argentinien
 Cantón Santa Lucía, Guayas, Ecuador

Santa Lucia bezeichnet folgende Gemeinden, Orte und Ortsteile:

in Argentinien:
 Santa Lucía (Corrientes), Ort in der Provinz Corrientes, Argentinien
 Santa Lucía (Tucumán), Ort in der Provinz Tucumán, Argentinien
 Santa Lucía (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Santa Lucía (San Juan), Ort in der Provinz San Juan, Argentinien

in Australien:
 St. Lucia (Queensland), Ort in Queensland, Australien

in Bolivien:
 Santa Lucía (Cliza), Ort im Municipio Cliza, Bolivien
 Santa Lucía (Pando), Ort im Departamento Pando, Bolivien
 Santa Lucía (Yocalla), Ortschaft im Departamento Potosí, Bolivien

in Brasilien:
 Santa Lúcia (Paraná), Ort in Paraná, Brasilien
 Santa Lúcia (São Paulo), Ort in São Paulo, Brasilien

in Ecuador:
 Santa Lucía (Cotopaxi), Verwaltungssitz der Parroquia Antonio José Holguín in der Provinz Cotopaxi
 Santa Lucía (Ecuador), Kantonshauptort in der Provinz Guayas

in El Salvador:
 Santa Lucía (El Salvador), Gemeinde in La Libertad, El Salvador

in Guatemala:
 Santa Lucía Cotzumalguapa, Guatemala

in Honduras:
 Santa Lucía (Francisco Morazán), Gemeinde in Honduras
 Santa Lucía (Intibucá), Gemeinde in Honduras

in Italien:
 Borgo Santa Lucia, historischer Ortsteil in Neapel, Italien
 Santa Lucia (Verona), Ort bei Verona, Italien
 Santa Lucia del Mela, Ort auf Sizilien, Italien
 Santa Lucia (Prato), Stadtteil von Prato, Italien
 Santa Lucia (San Gimignano), Ortsteil von San Gimignano, Italien
 Santa Lucia di Serino, Ort in Avellino, Italien

in Kolumbien:
 Santa Lucía (Kolumbien), Ort in Atlántico, Kolumbien

auf Kuba:
 Rafael Freyre, Municipio und Stadt in der Provinz Holguín, Kuba

in Nicaragua:
 Santa Lucía (Nicaragua), Ort in Boaco, Nicaragua

in Peru:
 Santa Lucía (Lampa), Kleinstadt in der Provinz Lampa (Peru)
 Distrikt Santa Lucía (Lampa), Distrikt in der Provinz Lampa (Peru)

auf den Philippinen:
 Santa Lucia (Ilocos Sur), Ort in Ilocos Sur, Philippinen

in Spanien:
 Santa Lucía (Huesca), Ortsteil der Gemeinde Valle de Hecho in der Provinz Huesca, Spanien
 Santa Lucía de Tirajana, Ort auf Gran Canaria, Spanien

in Südafrika:
 St. Lucia (Südafrika), Ort im iSimangaliso-Wetland-Park in Südafrika

in Uruguay:
 Santa Lucía (Uruguay), Ort in Canelones, Uruguay

in Venezuela:
 Santa Lucía (Venezuela), Ort in Miranda, Venezuela

Erhebungen und Landschaften:
 Santa-Lucia-Gebirge, Bergkette in Kalifornien, USA
 Cerro Santa Lucía, Hügel in Santiago de Chile
 Playa Santa Lucía (Kuba), ausgedehnter Strand in der Provinz Camagüey, Kuba

Gewässer:
 Río Santa Lucia (Argentinien), Fluss in Argentinien
 Río Santa Lucia (Mexiko), Fluss in Mexiko
 Río Santa Lucía (Peru), Fluss in Peru
 Río Santa Lucía (Uruguay), Fluss in Uruguay
 St.-Lucia-See, See in KwaZulu-Natal, Südafrika
 Santa Lucia Bay, Meeresbucht unter privatem Protektorat im Süden Afrikas

Gebäude:
 zahlreiche Kirchen der hl. Lucia, siehe Luciakirche
 Bahnhof Venezia Santa Lucia, Bahnhof in Venedig
 Palacio Santa Lucía, in Montevideo, Uruguay
 Flughafen Santa Lucía, Mexiko

Santa Lucia, Weiteres:
 Santa Lucia (1956), Spielfilm aus dem Jahre 1956 mit Vico Torriani und Eva Kerbler
 Santa Lucia (1979), Spielfilm aus dem Jahre 1979 von Peter Patzak
 Santa Lucia (Lied), neapolitanisches Lied aus der Mitte des 19. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Santa Luzia
 Sainte-Lucie
 Villa Santa Lucia
 Santa-Lucia-Klasse

pt:Santa Lúcia (desambiguação)